Lauteren ist der Name einer Weinhändlerfamilie aus Mainz

 Christian Lauteren (1755–1843), Stadtrat und Handelsrichter
 Christian Ludwig Lauteren (1811–1888), Unternehmer und Landtagsabgeordneter
 Clemens Lauteren (1786–1877), Gründer der Hessischen Ludwigsbahn AG

Nach Christian Ludwig Lauteren ist auch die Lauterenstraße in Mainz benannt, die wiederum Namensgeber des Lauterenviertels in Mainz-Altstadt ist.

Siehe auch:
 Lautern